Ни́колас Гонса́лес (, род. ) — американский актёр. Гонсалес родился в Сан-Антонио, штат Техас и окончил Стэнфордский университет в Калифорнии. В конце девяностых он начал свою карьеру на телевидении, со второстепенной роли в сериале «ФАКультет».

Гонсалес снялся в сериале Showtime «Бульвар „Воскрешение“» в 2000—2002 годах. На большом экране он появился в фильме «Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей» (2004). С тех пор он появился в нескольких десятках телешоу, таких как «Одинокие сердца», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Анатомия страсти», «Братья и сёстры», «Мелроуз-Плейс» и «Без координат». В конце 2012 года Гонсалес получил роль в шоу Lifetime «Ведьмы Ист-Энда», но покинул его после съемок пилотного эпизода, а после присоединился к сериалу ABC «Воскрешение», который также покинул по неизвестным причинам. В сезоне 2013-14 годов, Гонсалес имел второстепенную роль в сериале Fox «Сонная Лощина».

Также Николас Гонсалес сыграл главного героя Николаса Мендозу в видеоигре Battlefield Hardline.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Фотомодели США
Выпускники Стэнфордского университета
Киноактёры США